Соревнования по лыжным гонкам в спринте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 8 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Квалификация соревнований начнётся в 16:00 по местному времени (UTC+8). Всю дистанцию участницы пройдут свободным стилем.

Женщины шестой раз в истории разыграли медали в личном спринте на Олимпийских играх.

Олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте являлась шведка Стина Нильссон, но она завершила карьеру в лыжных гонках, перешла в биатлон и не выступала как лыжница на Играх 2022 года.

Чемпионкой стала шведка Йонна Сундлинг, второе место заняла Мая Дальквист. Ранее у шведок была только одна медаль в спринте на Олимпийских играх, завоёванная в 2018 году Стиной Нильссон. Шведки сравнялись с норвежками по количеству побед в спринте на Олимпийских играх (по 2). Джессика Диггинс стала первой американкой, выигравшей медаль в личном спринте на Олимпийских играх.

46-летняя бразильянка Жаклин Моран приняла участие в своих восьмых Олимпийских играх. Она три раза выступала на летних Играх и пять раз на зимних.

Медалисты

Результаты

Квалификация 
В следующий раунд соревнований выходят 30 сильнейших спортсменок.

Четвертьфинал 
В четвертьфинальном раунде участвуют 30 спортсменок, разделённые на 5 забегов по 6 лыжниц в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсменки из каждого забега, а также 2 спортсменки с лучшим временем.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Полуфинал 
В полуфинальном раунде участвуют 12 спортсменок, разделённые на 2 забега по 6 лыжниц в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсменки из каждого забега, а также 2 спортсменки с лучшим временем.

Забег 1

Забег 2

Финал

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)